Paolo Rossi (1879-1944) – calciatore italiano
 Paolo Rossi (1900-1985) – giurista e uomo politico italiano
 Paolo Rossi (1948) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Paolo Rossi (1953) – attore comico e satirico italiano
 Paolo Rossi (1956-2020) – calciatore italiano
 Paolo Rossi (1958) – politico italiano

Pagine correlate 
 Paolo Alberto Rossi (1887-1969) – diplomatico italiano
 Paolo Mario Rossi (1921-1995) – politico italiano
 Paolo Rossi Monti (1923-2012) – filosofo e storico della scienza italiano
 Omicidio di Paolo Rossi, caso giudiziario italiano